El Torneig de Monterrey 2015, conegut oficialment com a Abierto Monterrey 2015, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La setena edició del torneig es va celebrar entre el 28 de febrer i el 8 de març de 2015 al Sierra Madre Tennis Club de Monterrey, Mèxic.

La tennista suïssa Timea Bacsinszky va guanyar el segon títol de la temporada, casualment es va repetir la final disputada contra la francesa Caroline Garcia a Acapulco la setmana anterior amb victòria també de la suïssa.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2015
WTA Tour 2015